A Copa do Equador de 2018–19 foi a primeira edição desta competição futebolística organizada pela Federação Equatoriana de Futebol. Ela foi disputada por 48 equipes entre os dias 10 de novembro de 2018 e 16 de novembro de 2019.

O título da primeira edição foi decidido entre Delfín e Liga de Quito. Este último superou o adversário na primeira partida pelo placar de 2–0. No entanto, o Delfín saiu vitorioso na finalíssima e igualou o placar agregado; contudo, a Liga consagrou-se campeã em decorrência do gol qualificado.

Originalmente, o vencedor do torneio conquistaria uma vaga na Copa Sul-Americana de 2020. Porém, os semifinalistas obtiveram as qualificações internacionais através do Campeonato Equatoriano. O El Nacional se beneficiou desta situação e ficou com a vaga na competição internacional.

Participantes e regulamento
A primeira edição do torneio foi disputada por 48 agremiações, sendo os dezesseis participantes do primeira divisão nacional, os oito participantes da segunda divisão, os vinte campeões provinciais da terceira divisão e quatro convidados. O torneio consistiu de sete fases eliminatórias, sendo as duas primeiras disputadas pelas agremiações de menores escalões. O vencedor de cada confronto prossegue na competição. O gol qualificado e disputa por pênaltis foram os critérios de desempates adotados.

As 48 agremiações participantes foram:
 Primeira divisão: , , , , , , , , , , , , Mushuc Runa, ,  e .
 Segunda divisão: Clan Juvenil, Gualaceo, , LDU Portoviejo, , , Puerto Quito e Santa Rita.
 Terceira divisão: Águilas, Alianza, Alianza Cotopaxi, América de Ambato, Anaconda, Atlético Portoviejo, Audaz Octubrino, Brasilia, Chicos Malos, Deportivo Morona, Dunamis, Duros del Balón, , Gloria, Imbabura, Insutec, Mineros, San Francisco, Toreros e Valle Catamayo.
 Convidados: , Everest, San Pedro e Spartak.

Notas:

Resultados

Fases preliminares

Primeira fase

|}

Segunda fase

|}

Fase final

Premiação

Ligações externas 
 Copa Ecuador no site oficial da Federação Equatoriana de Futebol 

Equador
Equador
Desporto no Equador em 2018
Desporto no Equador em 2019